2 miejscowości w Polsce:
 Mieczysławka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Mieczysławka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Mieczysławka – wieś w rej. ulianowskim, w obw. kirowohradzkim na Ukrainie